Цалка:

 Цалка — город на юге Грузии, административный центр Цалкского района, край Квемо-Картли.
 Цалка, Дан (1936—2005) — израильский писатель, поэт, драматург и переводчик.